Trichoseptoria är ett släkte av svampar. Trichoseptoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichoseptoria